Carlos Imperial (1880), een Filipijns politicus en rechter van het Hooggerechtshof van de Filipijnen
 Carlos Imperial (1930), een Filipijns politicus en een neef van rechter Carlos Imperial
 Carlos Imperial (acteur), een Braziliaans acteur, filmmaker, presentator, songwriter en producer